

Населені пункти та їхні частини

 Галінув — місто в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Галінув — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Галінув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Галінув — частина міста Скерневиці в Лодзинському воєводстві
 Галінув — частина міста Радом у Мазовецькому воєводстві
 Галінув — частина села Самоґощ у гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Галінув — частина села Бежмо в гміні Брудзев Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки